| страна = 
}}
Ананди Мани (англ. Anandi Mani) — профессор поведенческой экономики и социальной политики  школы государственного управления им. Блаватника, Оксфордский университет. Её исследовательские интересы сосредоточены в области экономики развития. Особое внимание в своих работах уделяет вопросам, связанным с экономикой бедности и социальной изоляцией, гендерными проблемами и обеспечением общественного блага. Она является научным сотрудником Ideas42 , аналитического центра поведенческой экономики Гарвардского университета, научным сотрудником центра сравнительных преимуществ в глобальной экономике (CAGE ) Уорикского университета и членом Института перспективных исследований в Принстоне. Ее недавние работы были опубликованы в ведущих экономических журналах, а также в ведущих газетах, включая New York Times и Guardian, а также BBC. Профессор Мани была участником программы Всемирного экономического форума 2017 в Давосе и членом Глобального совета Форума по вопросам будущего поведенческих наук.

Биография

Публикации 
 Poverty and Aspirations Failure (with Patricio Dalton and Sayantan Ghosal), Economic Journal, Февраль 2016
 Poverty Impedes Cognitive Function  (with Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir and Jiaying Zhao), Science, Август 2013
 The Power of Political Voice: Political Representation and Crimes against Women in India  (with Lakshmi Iyer, Prachi Mishra and Petia Topalova), American Economic Journal: Applied Economics, Октябрь 2012
 Traveling Agents? Political Change and Bureaucratic Turnover in India (with Lakshmi Iyer), Review of Economics and Statistics, Август 2012
 ‘Poverty’, International Encyclopedia of Social Sciences, Thompson Press, 2008
 Democracy, Visibility and Public Good Provision  (with Sharun Mukand), Journal of Development Economics, Июнь 2007
 Choosing the Right Pond: Social Approval and Occupational Choice  (with Charles Mullin), Journal of Labor Economics, Октябрь 2004
 Politics, Information and the Urban Bias  (with Sumon Majumdar and Sharun Mukand), Journal of Development Economics, Октябрь 2004
 Income Distribution, Learning by Doing and Comparative Advantage (with Jinyoung Hwang), Review of Development Economics, Август 2004
 Income Distribution and the Demand Constraint , Journal of Economic Growth, Июнь 2001

Примечания

Ссылки 
 https://scholar.google.com/citations?user=T8jAkdAAAAAJ&hl=en 

Поведенческие экономисты